Жо́рже Пере́йра Жарди́н (; 13 ноября 1919, Лиссабон, Португалия — 1 декабря 1982, Либревиль, Габон), он же JJ — португальский политик, бизнесмен, дипломат и разведчик. Специалист по тайным операциям. Государственный секретарь в правительстве Антониу ди Салазара, депутат парламента, функционер общественных организаций салазаровского режима. Личный спецпредставитель Салазара в Африке, участник ряда разведывательно-дипломатических мероприятий. Активист крайне правых сил в послереволюционной Португалии.

В начале салазаровской службы 
По специальности сельскохозяйственный инженер. В 1943 году поступил на государственную службу. Был чиновником в сельскохозяйственных, промышленных и торговых ведомствах, администратором Мадейры. Руководил салазаристскими молодёжными организациями (сельской и скаутской). Избирался в парламент, занимался проблемами экономики колоний, колониальной войны в Африке, финансовыми и дорожно-строительными вопросами. Жорже Жардин был убеждённым и активным сторонником Антониу ди Салазара и его режима.

В 1952 году Жардин перешёл в частный бизнес, занялся нефтетрейдерством в Мозамбике. Сохранил связи с государственными органами и политические функции. Приобрёл большое влияние в бизнес-кругах, возглавлял предпринимательскую ассоциацию Бейры.

Африканское спецпредставительство и тайные операции 
Жорже Жардин регулярно выполнял конфиденциальные разведывательно-дипломатические поручения португальского правительства. В 1961 он участвовал в операциях по спасению европейцев (португальцев и бельгийцев) во время конголезской войны. Организовывал отпор расовым чисткам партизан УПА на севере Анголы. Поддерживал постоянную связь между африканскими колониями Португалии и португалоязычной Бразилией. Сформировал в африканских колониях, Португальской Индии и Бразилии эффективную информационно-агентурную сеть, позволявшую постоянно контролировать оперативную обстановку. Неоднократно посещал эти страны с тайными миссиями в экстремальных ситуациях.

Во время португало-индийского конфликта в Гоа Жардин организовал арест нескольких индийцев в Мозамбике и Португалии, а также сбор компромата, касающегося индийской политики. В ходе спецоперации тайно посетил Индию. Эти действия способствовали освобождению арестованных в Индии португальских граждан.

В 1961—1968 годах Жорже Жардин исполнял обязанности спецпредставителя Салазара на Юге Африки. Был личным другом премьер-министра Южной Родезии Яна Смита и президента Малави Хэстингса Банды, деловым партнёром президента Замбии Кеннета Каунды. Являлся консулом Малави в Мозамбике. Помогал президенту Банде в организации системы безопасности. Вместе с женой Терезой организовывал секретную доставку оружия в Малави. В 1966 году Жардин руководил ликвидацией базы мозамбикского повстанческого движения ФРЕЛИМО на малавийском острове Ликома. Замечались его контакты с советскими журналистами, предположительно выполнявшими задание КГБ СССР. Жорже Жардин приобрёл репутацию «португальского Джеймса Бонда» и «второго Лоуренса».

Жорже Жардин подозревался в причастности к убийству основателя ФРЕЛИМО Эдуарду Мондлане в феврале 1969 года. Сам он всегда отрицал это, предполагая, что Мондлане стал жертвой внутренних конфликтов ФРЕЛИМО либо советской, а возможно — китайской спецоперации. Во всяком случае, преемник Мондлане во главе ФРЕЛИМО Самора Машел занимал гораздо более жёсткую антипортугальскую и прокоммунистическую позицию.

До весны 1974 года Жорже Жардин разрабатывал т. н. Plano de Lusaka — «Лусакский план» деколонизации Мозамбика. Предполагалось предоставление Мозамбику независимости с сохранением гарантий для проживающих в стране португальцев. Жардин установил оперативно-политические контакты в повстанческом движении ФРЕЛИМО, поддерживал конфиденциальные связи с Жоакимом Чиссано (начальник службы безопасности ФРЕЛИМО, будущий президент Мозамбика). Взаимодействие с некоторыми функционерами ФРЕЛИМО было настолько тесным, что Жардин добился отстранения от командования португальскими войсками в Мозамбике генерала Каулзы ди Арриаги, сторонника жёсткого военного решения.

Смена власти в Португалии 25 апреля 1974 года дезавуировала мозамбикские проекты Жардина. Однако его наработки помогли в формировании мозамбикской антимарксистской оппозиции. Особую роль сыграла связь с Орланду Криштиной, которому Жардин помог установить отношения с правительствами Родезии и Малави — будущими плацдармами РЕНАМО в гражданской войне. Эво Фернандеш, преемник Криштины на посту генерального секретаря РЕНАМО, также был давним сотрудником Жардина.

Борьба с «апрельским режимом» в революционной Португалии 
После Португальской революции 1974 года Жорже Жардин резко возражал против передачи прокоммунистическим партиям Анголы и Мозамбике. На этой почве он конфликтовал с куратором процесса деколонизации Роза Коутинью и другими левыми лидерами. Вернувшись в Португалию, Жорже Жардин занял жёсткую позицию противостояния компартии, просоветской тенденции и ультралевому крылу Движения вооружённых сил.

Жорже Жардин — наряду с Эдуарду Мелу Пейшоту, Барбьери Кардозу, Вальдемаром Параделой ди Абреу, Гильерме Алпоином Калваном, Рамиру Морейрой — принадлежал к кругу лидеров португальского антикоммунистического и антимарксистского сопротивления середины 1970-х. Он сыграл важную роль в акциях Жаркого лета, переломивших политический процесс и укрепивших позиции правых сил.

В 1975 году Жорже Жардин активно участвовал в создании крайне правых подпольных организаций Армия освобождения Португалии и Демократическое движение за освобождение Португалии. Организовал контакт Валдемара Параделы ди Абреу и Жуана Браги с архиепископом Брага Франсишку Мария да Силва, содействовал канонику Мелу в создании движения «Мария да Фонте». Привлекал в эти структуры португальских retornados («возвратившиеся») — беженцев из бывших колоний.

Я заинтересован в «конспиративной деятельности» против существующего режима. Я не открещиваюсь от своего португальского происхождения, от крови своих родителей и своих детей. Португалия ещё восстановит независимость и достоинство, хотя сейчас это кажется трудным. Характеристики «демократии», установленной в Лиссабоне в апреле 1974 года будут со временем пересмотрены.

Жорже Жардин, 1977 год

Эмиграция. Литературно-публицистическое наследие 
Преследования революционных властей вынудили Жардина бежать в Испанию. Оттуда он перебрался в Габон, где вновь занялся бизнесом. Состоял в руководстве габонской структуры Interbanque. Жёстко осуждал марксистские режимы, установившиеся в бывших португальских колониях, особенно мозамбикский.

Деспотическое меньшинство установило режим угнетения, ненавистный народу Мозамбика. Миллионы в рабстве у тирании, сто тысяч в концентрационных лагерях. Все в Мозамбике против ФРЕЛИМО, даже в самих партийных структурах многие истинные националисты считают, что их предали. Где свободные выборы, где обещанное правление большинства? Но восстание неизбежно. В условиях советского наступления на юге Африки борьба будет жёсткой и долгой.

Жорже Жардин, 1977 год

Скончался в Либревиле на 64-м году жизни от сердечного приступа, случившегося на деловом заседании.

Жорже Жардин опубликовал ряд работ по африканской проблематике военного и сельскохозяйственного характера. Наиболее известна книга Moçambique: terra queimada — «Мозамбик. Выжженная земля». Биография Жорже Жардина, особенно в части африканских операций, изложена в книге Жозе Фрейре Антунеша Jorge Jardim: agente secreto — «Жорже Жардин: секретный агент».

Противоречивое восприятие в современном обществе 
Политические прогнозы Жорже Жардина в значительной степени сбылись. События 25 ноября 1975 пресекли прокоммунистические тенденции. В 1979 к власти в Португалии пришла правоцентристская коалиция. Оценки первых лет революции существенно изменились. Гражданская война в Мозамбике завершилась только после прекращения существования СССР. В начале 1990-х правящий режим ФРЕЛИМО изменил свой характер, согласившись на многопартийную систему и рыночную экономику.

В нынешнем португальском обществе политическое отношение к Жорже Жардину — убеждённому и активному салазаристу — остаётся скорее негативным. Однако ему отдаётся должное как «политическому менеджеру», эффективно отстаивавшему национальные интересы. Непреходящий интерес вызывает тайная сторона его деятельности, многочисленные успешные спецоперации.

Семья 
Жорже Жардин был женат, имел пять дочерей и сына.

Дочь Жорже Жардина Мария ду Карму Жардин известна как спортсменка-парашютистка и лётчица. Во время войны в Мозамбике служила в парашютно-десантном спецподразделении. Занимается автодилерским бизнесом, руководит неправительственной организацией солидарности с Мозамбиком.

Награды

Примечания 

Политики Португалии
Националисты Португалии
Деятели антикоммунистических организаций
Дипломаты Португалии
Участники колониальной войны Португалии
Участники войны за независимость Мозамбика
Предприниматели Португалии
Персоналии:Спецслужбы Португалии
Политики Мозамбика
Предприниматели Мозамбика